Montgomery (Alabama), de hoofdstad van de Amerikaanse staat Alabama
Montgomery (BART), een metrostation in San Francisco
Montgomery (metrostation), een Brussels metrostation 
Montgomery (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Montgomery (dorp), een dorp in de fictieve staat San Andreas
Montgomery (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta
Montgomery (Georgia), plaats in de staat Georgia
Montgomery (Illinois), plaats in de staat Illinois
Montgomery (Indiana), plaats in de staat Indiana
Montgomery (Louisiana), plaats in de staat Louisiana
Montgomery (Michigan), plaats in de staat Michigan
Montgomery (Minnesota), plaats in de staat Minnesota
Montgomery (New York), plaats in de staat New York
Montgomery (Ohio), plaats in de staat Ohio
Montgomery (Pennsylvania), plaats in de staat Pennsylvania
Montgomery (Texas), plaats in de staat Texas
Montgomery (West Virginia), plaats in de staat West Virginia
Montgomery (Wales), een plaats in Wales

Personen met de achternaam Montgomery 
Bernard Montgomery, een Engelse generaal uit de Tweede Wereldoorlog
Buddy Montgomery, een Amerikaans jazzvibrafonist en -pianist.
Carol Montgomery, een Canadese atlete
Kenneth Montgomery, een Britse dirigent
Robert Montgomery, een Amerikaanse acteur
Sven Montgomery, een Zwitserse wielrenner
Tim Montgomery, een Amerikaanse atleet
Wes Montgomery, een Amerikaans jazzgitarist

Zie ook 
Montgomery County (doorverwijspagina), benaming van meerdere county's in de Verenigde Staten